

Osobe 
Ferdinand III. od Kastilje i Leona, "sv. Ferdinand"

Naselja:

Argentina 
 San Fernando de la Buena Vista, grad u Velikom Buenos Airesu
 San Fernando del Valle de Catamarca, gl. grad pokrajine Catamarca

Čile 
San Fernando, Čile

Filipini 
San Fernando City, La Union 
San Fernando, Pampanga
San Fernando railway station (Pampanga)
San Fernando, Bukidnon
San Fernando, Camarines Sur
San Fernando, Cebu
San Fernando, Masbate
San Fernando, Romblon

Honduras 
San Fernando, Ocotepeque

Kolumbija 
San Fernando, Bolívar

Meksiko 
San Fernando, Chiapas, 
San Fernando, Coahuila, Coahuila
San Fernando, Durango, Durango
San Fernando de Rosas, ime za Zaragozu u Coahuili između 1827. i 1868.

Nikaragva 
San Fernando, Nueva Segovia

SAD 
San Fernando, Kalifornija
San Fernando Valley, dolina u Kaliforniji
San Fernando Road, cesta koja prolazi kroz grad i dolinu San Fernando
San Fernando (Pacific Electric), željeznička prometnica od San Fernanda do Los Angelesa

El Salvador 
San Fernando, Chalatenango
San Fernando, Morazán

Španjolska 
San Fernando de Henares, Madrid
San Fernando, Cádiz
The Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ("Kraljevska akademija lijepih umjetnosti San Fernanda"), španjolska najprestižnija ustanova za lijepe umjetnosti

Trinidad i Tobago
 San Fernando (Trinidad i Tobago)

Venezuela 
San Fernando de Apure, država Apure
San Fernando de Atabapo, država Amazonas